Roberto Antonelli ist der Name folgender Personen:

* Roberto Antonelli (Schauspieler) (* 1938), italienischer Schauspieler
 Roberto Antonelli (Philologe) (* 1942), italienischer Philologe und Italienist 
 Roberto Antonelli (Fußballspieler) (* 1953), italienischer Fußballspieler